«Торна́до» () — канадский мистический детектив, снятый в 2004 году.

Сюжет 
Джош работает оператором в крупной нью-йоркской телекомпании. Получив задание взять интервью у премьер-министра Румынии Джош и его коллега Ники отправляются в Бухарест. Расследуя связь политика с местными цыганами, они сталкиваются с деятельностью таинственной секты, осуществляющей древние обряды и жертвоприношения, призванные вызывать демонов бури. Джош и Ники пытаются предупредить власти об опасности, но упираются в стену безразличия. Иного выхода нет, и друзья пытаются разобраться во всем сами, с помощью местной цыганки Ирины…

В ролях

См. также 
 Смерч

Ссылки 
  

Детективные фильмы Канады
Мистические фильмы Канады
Фильмы Канады 2004 года
Фильмы о цыганах